El término instalación (y su plural, instalaciones) puede referirse, en esta enciclopedia:

a la instalación industrial, conjunto de medios industriales.
a las instalaciones de los edificios, conjunto de redes y equipos fijos de servicios.
a la instalación aérea de fibra óptica;
a la instalación de software, de programas computacional es (software). 
a la instalación, un género de arte contemporáneo.